Königsweg oder Königspfad steht für:
 eine Redewendung: Ptolemaios I. habe Euklid einmal gefragt, ob es einen kürzeren Weg zur Geometrie gebe als den der Elemente, worauf dieser geantwortet haben soll, es gebe keinen Königsweg zur Geometrie, mithin in der Bedeutung, es gebe keinen kurzen, leicht begehbaren Weg.
 Die Königswege antiker Großreiche, die für den Großkönig und den Pharao und das Gefolge vorbehaltenen Wege, waren die kürzesten und besten Straßen zu den verschiedenen Landesteilen. 
 Königsweg, eine Reichsstraße und eine Altstraße, siehe Via Regia und Reichsstraße (Österreich)
 Königsweg (Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf), Weg und Straße im Südwesten Berlins mit Richtung Potsdam, er führt durch drei Ortsteile im Bezirk Steglitz-Zehlendorf
 Königsweg (Berlin-Grunewald), Fuß- und Radweg im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
 Königsweg (Berlin-Tegel), Straße im Berliner Norden, Ortsteil Tegel
 Königsweg (Prag), historische Route durch die Prager Innenstadt
 Königsweg (Stormarn), historische Straße von Hamburg nach Lübeck
 Königsweg, historische Straße in Kanada, siehe Chemin du Roy
 Warschauer Königsweg, touristischer Rundgang durch Warschau
 Königsweg, touristischer Rundgang durch die Krakauer Altstadt, siehe Krakau#Königsweg
 Königsweg, deutscher Wanderweg, der zu dem von König Ludwig II. von Bayern errichteten Königshaus am Schachen führt
 Königspfad, schwedischer Wanderweg, siehe Kungsleden
 Königspfad, Klettersteig in der Nähe von Álora in der Provinz Málaga im Süden Spaniens, siehe Caminito del Rey
 Der Königsweg, frühexistenzialistischer Roman von André Malraux (1930)
 königlicher Weg, einer der vier klassischen Wege des Yoga, siehe Raja Yoga

Siehe auch:

 Camino Real (Begriffsklärung)
 Kaiserweg
 Kingsway
 Königssteig
 Königsstraße